

Anno 
 1819 – (MDCCCXIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1819 a.C.

Matematica 
 1819 – numero naturale

Astronomia 
 1819 Laputa – asteroide della fascia principale del sistema solare